El término Roxy puede referirse a: 

 Roxy, la marca de ropa de Quiksilver.
 Roxy, la actriz porno del mismo nombre.
 Roxy, un personaje de la serie de televisión animada Winx Club.